Afanen est un prénom féminin d’origine galloise.

Étymologie 
Afanen signifie framboise.

Notes et références

Lien interne 
 Liste des prénoms gallois

Prénom gallois